ЦСКА (Москва) — мужской волейбольный клуб из Москвы (Россия).
 ЦСКА (София) — мужской волейбольный клуб из Софии (Болгария).
 ЦСКА (София) — женский волейбольный клуб из Софии (Болгария).
 ЦСКА (Москва) — ныне несуществующий женский волейбольный клуб из Москвы (Россия).